

Каріно — присілок, Даровський район, Кіровська область
 Каріно — село, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Закаріньє
 Карінка